Трансграничная агломерация — это агломерация или конурбация, располагающаяся на территории нескольких административно-территориальных единиц, стран или государств.

Список трансграничных агломераций

Европа

Северная Америка

Южная Америка

Азия

Африка

См. также 
 Городская агломерация
 Евроокруг
 Разделённые населённые пункты
 Самые населённые городские агломерации

Ссылки